OSGi Alliance, ранее известная как Open Services Gateway initiative (инициатива доступа к открытым службам) — организация открытых стандартов (Open Standards Development Organization — SDO). В течение последних нескольких лет она разрабатывала основанную на Java сервисную платформу OSGi (также известна как The Dynamic Module System for Java), которая могла управляться удалённо. Основная часть этой разработки — фреймворк (каркас), который определяет модель жизненного цикла приложения и служебного реестра.

OSGi (Open Services Gateway Initiative) — спецификация динамической модульной системы и сервисной платформы для Java-приложений, разрабатываемая консорциумом OSGi Alliance. Спецификации дают модель для построения приложения из компонентов, связанных вместе посредством сервисов. Суть заключается в возможности переинсталлировать динамически компоненты и составные части приложения без необходимости останавливать и перезапускать его.

Круг применений данной спецификации довольно широк: изначально разрабатывалась для создания встроенных систем (в частности, для автомобилей BMW, также в разработке спецификации активно участвует Siemens), но сейчас на базе OSGi строят многофункциональные автономные настольные приложения (например, Eclipse SDK) и корпоративные системы.

На основе этого фреймворка было создано огромное количество OSGi-служб:

 Log
 Configuration management
 Preferences
 Http Service (запускает сервлеты)
 XML parsing (обработка данных XML)
 Device Access (доступ к устройствам)
 Package Admin

 Permission Admin
 Start Level
 User Admin
 IO Connector
 Wire Admin
 Jini
 UPnP Exporter

 Application Tracking
 Signed Bundles
 Declarative Services
 Power Management (управление питанием)
 Device Management (управление устройствами)
 Security Policies
 Diagnostic/Monitoring and Framework Layering

Версии стандарта OSGi 

 OSGi Release 1 (R1): май 2000
 OSGi Release 2 (R2): октябрь 2001
 OSGi Release 3 (R3): март 2003
 OSGi Release 4 (R4): октябрь 2005 / сентябрь 2006
 Core Specification (R4 Core): октябрь 2005
 Mobile Specification (R4 Mobile / JSR-232): сентябрь 2006
 OSGi Release 4.1: май 2007
 OSGi Release 4.2: сентябрь 2009
 Enterprise Specification: март 2010
 OSGi Release 4.3 (R4.3): апрель 2011
 Core: апрель 2011
 Compendium and Residential: май 2012
 OSGi Release 5 (R5): июнь 2012
 Core and Enterprise: июнь 2012

Существуют 4 реализации стандарта OSGi с открытым исходным кодом:
 Apache Felix
 Knopflerfish
 Equinox
 Concierge OSGi
На основе Equinox построена среда разработки Eclipse 3.0+, претендующая на звание отраслевого стандарта компонентной сборки программ.

Смежные RFC и стандарты Java 
 RFC-2608 (Service Location Protocol)
 Sun JINI (Java Intelligent Network Infrastructure)
 Sun JCP JSR-8 (Open Services Gateway Specification)
 Sun JCP JSR-232 (Mobile Operational Management)
 Sun JCP JSR-246 (Device Management API)
 Sun JCP JSR-249 (Mobile Service Architecture for CDC)
 Sun JCP JSR-277 — JSR-277: Java Module System
 Sun JCP JSR-291 (Dynamic Component Support for JavaTM SE)

Жизненный цикл 
В процессе жизненного цикла добавляются пакеты, которые могут быть динамически установлены, запущены, остановлены, обновлены и удалены. Связки полагаются на уровень модуля для загрузки классов, но добавляют API для управления модулями во время выполнения. Уровень жизненного цикла представляет динамику, которая обычно не является частью приложения. Для обеспечения правильной работы среды используются широкие механизмы зависимостей. Операции жизненного цикла полностью защищены архитектурой безопасности.

Ниже приведен пример типичного Java-класса, реализующего интерфейс BundleActivator:package org.wikipedia;

import org.osgi.framework.BundleActivator;
import org.osgi.framework.BundleContext;

public class Activator implements BundleActivator {
	private BundleContext context;

	@Override
	public void start(BundleContext context) throws Exception {
		System.out.println("Starting: Hello World");
		this.context = context;
	}

	@Override
	public void stop(BundleContext context) throws Exception {
		System.out.println("Stopping: Goodbye Cruel World");
		this.context = null;
	}
}

См. также 
 Java Management Extensions
 CORBA

Примечания

Литература

Ссылки 
 osgi.org
 Equinox Portal
 Equinox QuickStart Guide
 
 IBM и Cisco представляют UC2 Client Platform
 OSGi: Pax construct (part #1)

Java
Eclipse
Связующее программное обеспечение
OSGi
Организации по стандартизации в США